Aldo Bedogni (1906 – ...) – calciatore italiano
 Lorenzo Bedogni (XVII secolo – 1670) – pittore e architetto italiano
 Mario Bedogni (1923-2017) – hockeista su ghiaccio e allenatore di hockey su ghiaccio italiano
 Odette Bedogni, in arte Delia Scala (1929-2004) – attrice cinematografica, attrice teatrale e ballerina italiana